Гуляева — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Известные носители 
 Гуляева, Елена Викторовна (до замужества Родина; род. 1967) — российская легкоатлетка (прыжки в высоту).
 Гуляева, Мария Яковлевна (1911 — ?) — советская деятельница промышленной отрасли, новатор производства, Герой Социалистического Труда.
 Гуляева, Нина Ивановна (род. 1931) — советская и российская актриса. Топоним 
 Гуляева — деревня в Байкаловском районе Свердловской области.